

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Jerusalem (Baltimore megye, Maryland)
 Jerusalem (New York)
 Jerusalem (Ohio)
 Jerusalem (Rhode Island)
 Jerusalem, a Virginia állambeli Courtland korábbi neve
 Izrael
 Jeruzsálem, Izrael fővárosa

Zene

Együttesek

 Jerusalem, brit rockegyüttes
 Jerusalem, 1975-ben alakult svéd együttes

Albumok

 Jerusalem, a svéd Jerusalem együttes 1968-as lemeze
 Jerusalem, a Sleep 1999-es albumának első kalózkiadásának címe, később Dopesmoker címmel jelent meg
 Jerusalem, Steve Earle 2002-es albuma

Dalok, zeneművek

 Jeruzsálem, Giuseppe Verdi négyfelvonásos operája
 Jerusalem, Alphaville-dal (1986)
 Jerusalem, a Peter, Sue & Marc együttes dala (1979)
 Jerusalem, Dan Bern-dal (1996)

Egyéb

 Jerusalem (számítógépes vírus)